Schultheis ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Schultheis (* 1936), deutscher Fußballspieler
 Franz Schultheis (* 1953), deutscher Soziologe
 Horst Schultheis (* 1942), deutscher Schauspieler
 Jakob Schultheis (1891–1945), sozialdemokratischer und kommunistischer Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus und Opfer des Faschismus
 Jo Schultheis (1949–2012), deutscher Installationskünstler und Grafiker
 Karl Schultheis (* 1953), deutscher Landespolitiker (Nordrhein-Westfalen) (SPD)
 Katrin Schultheis (* 1984), deutsche Kunstradfahrerin, siehe Katrin Schultheis und Sandra Sprinkmeier
 Klaudia Schultheis (* 1960), deutsche Grundschulpädagogin und -didaktikerin
 Michael Schultheis (1932–2017), US-amerikanischer Jesuit, Wirtschaftswissenschaftler und Universitätspräsident
 Wilhelm Schultheis (Brauer) (1908–1963), deutscher Brauer
 Wilhelm Schultheis (1923–2010), deutscher Kommunalpolitiker (SPD)
 Willi Schultheis (1922–1995), deutscher Dressurreiter

Siehe auch:
 Schultheis-Brauerei, eine ehemalige Großbrauerei in Weißenthurm
 Schultheiß